Adnyamathanha (volk), een volk in Australië
 Adnyamathanha (taal), de taal van dit volk